Kollin steht für

 Kolin (Doliche), bis 1945 die deutsche Bezeichnung eines Ortsteils der Gmina Dolice, Powiat Stargaszki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Michael Kollin OSB († 1519), salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher und von 1501 bis 1507 Abt der Benediktinerabtei St. Blasius zu Admont
 Kolline Höhenstufe in der Geographie

Siehe auch:
 Kolin (Begriffsklärung)
 Collin
 Colín